Андростендион — основной андроген, секретируемый яичниками.

Также в небольших количествах андростендион секретируется корой надпочечников у обоих полов и яичками у мужчин. Андрогенное действие андростендиона значительно слабее, чем у тестостерона.

Андростендион преобразуется в эстрогены, главным образом в яичниках, но также и в жировой ткани. Возможно преобразование андростендиона в тестостерон, но в норме у женщин оно незначительно. Усиление продукции тестостерона из андростендиона, например, при наличии андрогенпродуцирующей опухоли, часто приводит к гирсутизму и даже вирильности.

История 
Андростендион изначально начал применяться в качестве пищевой добавки, которую кратко называли «андро» или «андрос». Sports Illustrated финансировал Патрика Арнольда с целью введения на североамериканский рынок андростендиона. Гормон находился в свободной продаже, отпускался в аптеках без рецепта. Нашел широкое применение в Главной лиге бейсбола, его применял, например, Макгвайр, Марк.

Примечания 

Эндокринология
Стероидные гормоны
Стероиды
Гормоны
Гонадостероиды
Андрогены